Мадс Боэ Миккельсен (; род. 11 декабря 1999 года в Хасселагере, Дания) — фарерский и датский футболист, игрок клуба «КИ» и национальной сборной Фарерских островов.

Клубная карьера 
Мадс начинал карьеру в скромном «Кольт-Хасселагер», откуда затем перебрался в «Орхус». В последнем юношеском сезоне он занимался под началом Мике Тульберга. Тренер порекомендовал игроку продолжить карьеру в «Веннсюсселе», куда он и перешёл в 2018 году. 29 июля того же года Мадс дебютировал за новый клуб, заменив Лукаса Йенсена на 66-й минуте матча Суперлиги против «Норшелланна». 10 августа игрок забил первый гол во взрослой карьере, поразив ворота «Вайле». Суммарно в дебютном сезоне Мадс провёл 4 встречи в высшем дивизионе Дании. По его итогам «Веннсюссель» опустился в первый дивизион. Там игрок провёл 6 встреч сезона 2019/20.

Летом 2020 года Мадс перебрался в фарерский «ХБ». В составе «чёрно-белых» он дебютировал в еврокубках, отыграв квалификационный поединок Лиги Европы с «Глентораном», состоявшийся 20 августа. В фарерской премьер-лиге сезона-2020 он провёл 3 встречи и стал частью команды, выигравшей этот турнир, а также Кубок Фарерских островов. В следующем году Мадс принял участие в 10 матчах первенства архипелага, отметившись 5 голевыми пасами и выиграл Суперкубок Фарерских островов. В 2022 году состоялся трансфер Мадса из «ХБ» в «КИ». В стане клаксвуйчан игрок выиграл своё второе фарерское чемпионство, отыграв 24 матча и забив 6 мячей в сезоне-2022.

Международная карьера 
На юношеском уровне Мадс представлял Данию, суммарно проведя в её составе 15 матчей и забив 2 мяча. Благодаря фарерской матери игрок имел право на смену футбольного гражданства, чем он и воспользовался в 2019 году. Мадс забил 1 мяч в 5 встречах за фарерскую «молодёжку». 4 июня 2022 года он дебютировал в составе национальной сборной Фарерских островов, выйдя на замену вместо Халлура Ханссона на 86-й минуте поединка Лиги Наций против сборной Турции.

Итого: 6 матчей и 0 голов; 1 победа, 2 ничьи, 3 поражения.

Достижения 
 «ХБ»
 Чемпион Фарерских островов (1): 2020
 Обладатель Кубка Фарерских островов (1): 2020
 Обладатель Суперкубка Фарерских островов (1): 2021

 «КИ»
 Чемпион Фарерских островов (1): 2022
 Обладатель Суперкубка Фарерских островов (2): 2022, 2023

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Веннсюссель»
Игроки ФК «ХБ Торсхавн»
Игроки ФК «КИ Клаксвик»
Игроки сборной Фарерских островов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Фарерских островов по футболу